Adam Eckersley – calciatore inglese
 Bill Eckersley – calciatore inglese
 Dennis Eckersley – ex giocatore di baseball statunitense
 Neil Eckersley – ex judoka britannico
 Richard Eckersley – calciatore inglese